Владимир Наумович Эйтинго́н (1924—2014) — советский учёный, экономист, педагог. Заслуженный экономист РФ (2001), кандидат экономических наук (1971), профессор (1993). Специалист в области управления экономикой.

Биография 
Родился 6 августа 1924 года в Москве. Отец — Эйтингон Наум Исаакович, советский разведчик, организатор убийства Льва Троцкого; мать — Шульман Анна Исааковна.

В 1959 году окончил географический факультет ВГУ имени Ленинского комсомола.

В 1941—1952 годах — служил в армии и органах НКГБ. Участник Великой Отечественной войны. Лейтенант.

В 1952—1964 годах — экономист машиностроительного завода имени В. И. Ленина в Воронеже.

С 1964 года — заведующий лабораторией, директор научно-исследовательского экономического института, доцент, профессор, заведующий кафедрой экономики труда и основ управления ВГУ. Председатель научно-методического совета университета. Руководил международной академией науки и практики организации производства.

Возглавил созданный в 2009 году Комитет по научно-техническому и инновационному развитию Торгово-промышленной палаты Воронежской области.

Член Общественной палаты Воронежской области.

Умер 14 апреля 2014 года. Похоронен 16 апреля 2014 года в Воронеже на Коминтерновском кладбище.

Заслуги 
Действительный член четырёх международных и российских академий. Известен научной общественности как специалист в области менеджмента. Создал управленческую научную школу. Подготовил 35 докторов и кандидатов наук. Опубликовал более 350 научных и учебно-методических работ. Входил в состав ряда отраслевых и региональных экспертных, консультационных и методических советов.

Награды и звания 
 орден Красной Звезды
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 медали
 За достижения в научной работе и подготовке специалистов отмечен многочисленными наградами федеральных и региональных органов управления, ВДНХ, общественных организаций.
 Занесен в энциклопедию «Лучшие люди России» (выпуск 5).
 Почётный гражданин города Воронежа (2010).

Примечания

Ссылки 
 Имена Воронежа
 Энциклопедия «Лучшие люди России» / V выпуск / Эйтингон Владимир Наумович
 Воспоминания Владимира Наумовича Эйтингона — Памяти Наума Яковлевича Краснера
 Время жизни : Книга о Владимире Наумовиче Эйтингоне / Д. А. Ендовицкий и др. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2018 — 232 с. — ISBN 978-5-9273-2532-0.

Разведчики Великой Отечественной войны
Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Воронежского государственного университета
Почётные граждане Воронежа
Похороненные на Коминтерновском кладбище